Поликли́ника (от  — «город» и «клиника») — многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому, учреждение первичной медико-санитарной помощи.

На территории России распределены по территориальному признаку, и являются базовым уровнем оказания медицинской помощи населению.

Поликлиники в Советском Союзе имели различный статус: 
 Базовая — обслуживает больных военнослужащих военно-морской базы.
 Ведомственная — обслуживает работников министерств и ведомств. Не входит в систему учреждений министерства здравоохранения.
 Гарнизонная — обслуживает больных военнослужащих из состава определённого гарнизона.
 Гериатрическая — обслуживает больных пожилого и старческого возраста.
 Городская — обслуживает больных по территориальному (участковому) принципу. Может входить как в состав объединённой больницы, так и являться самостоятельным учреждением.
 Городская детская — обслуживает детей в возрасте до 15 лет. Может как входить в состав объединённой больницы, так и являться самостоятельным учреждением.
 Курортная — обслуживает больных во время их лечения на курорте.
 Районная центральная — создаётся в сельском административном районе при отсутствии центральной районной больницы и выполняет функции районного отдела здравоохранения.
 Стоматологическая — обслуживает взрослое население, специализация — лечение стоматологических заболеваний. Также существует Стоматологическая детская поликлиника, обслуживающая детей в возрасте до 18 лет.
 Физиотерапевтическая — обеспечивает лечение больных физиотерапевтическими методами.

История 
Первая в Российской империи городская поликлиника появилась в 1804 году в городе Дерпте, где при терапевтической клинике медицинского факультета Дерптского университета был организован амбулаторный прием и посещение больных на дому студентами и преподавателями. В 1836 году в Петербургской медико-хирургической академии была открыта нештатная амбулаторная клиника для приходящих больных, затем подобные амбулаторные клиники были организованы при различных академических кафедрах и госпиталях. 

Известно, что студенты-медики Московского университета практиковались в лечении в здании так называемой «Общеклинической амбулатории» на Девичьем поле, открытой в 1896 году по инициативе городского головы Н. А. Алексеева. Сейчас в вышеуказанном здании на Большой Пироговской улице, 2/6 располагается ректорат Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

В 1880-е годы в Петербурге по инициативе С.П. Боткина, избранного гласным городской думы, был разработан проект организации амбулаторной помощи бедному населению, по которому город был разделен на участки; к каждому участку были прикреплены врачи, названные думскими, которые оказывали бесплатную помощь больным на дому и проводили амбулаторный прием.

На XII Пироговском съезде в 1913 году отмечалось, что население 35% городов Российской империи вовсе не имело внебольничной врачебной помощи, а помощь на дому была организована лишь в 15% городов. Частнопрактикующие врачи обслуживали в основном состоятельных городских жителей, а подавляющее большинство городского населения, не говоря уже о сельском, вообще не пользовалось услугами врачей. 

Лишь после Октябрьской революции 1917 года началось создание всеохватывающей системы здравоохранения. Уже в 1920 году в Москве за год количество амбулаторий возросло с 15 до 46. В 1922 году в Москве были созданы так называемые амбулаторные объединения: вокруг крупной амбулатории (больничной или внебольничной) сосредоточивались небольшие фабрично-заводские и коммунальные амбулатории, пункты первой помощи на предприятиях и пункты помощи на дому. Всего было создано 27 таких объединений: 13 — на базе больничных учреждений и 14 — на базе внебольничных амбулаторий. К 1930 году в Ленинграде было четыре подобных объединения; в Москве они получили название единых диспансеров. 

В 1947 году в СССР было начато объединение городских больниц с поликлиниками. Однако в 1954 году от этой идеи  отказались, поскольку у врачей из-за необходимости ежедневной работы в стационаре сокращалось время поликлинического приема. В 1960-е годы сеть поликлиник в СССР быстро росла.

В период застоя 1970-х годов участковый терапевт из врача общей практики фактически превратился в диспетчера, направлявшего пациентов к профильным специалистам, что отрицательно сказалось на квалификации участковых терапевтов и привело к падению их престижа, в том числе в глазах пациентов. 

После распада СССР каждая из республик выбрала свой путь реформирования медицинской системы.

Опыт советской медицины в организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) был одобрен ВОЗ и взят за основу при разработке ее концепции для всех стран, что было отражено в Алма-Атинской декларации ВОЗ и ЮНЕСЕФ 1978 года, принятой на международной конференции по ПМСП в Алма-Ате.

Организация питания 
Для организации питания медицинских работников, по требованию ст. 22-223 Трудового кодекса и части 15.13 и 15-14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «О санитарно-эпидемиологических требованиях к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», в медицинских учреждениях обязаны быть предусмотрены столовые, буфетные или комнаты для приёма пищи. Пункт 2.52 СНиП 2.09.04-87 предписывает создание на территории организаций комнаты для приема пищи площадью не менее 12 кв.м. При этом возможность для организации помещения для приема пищи предусмотрена только при количестве работающих в одну смену не более 30 человек, а при большем количестве работников необходимо наличие столовой. При числе работающих до 10 чел в смену, предусматривается создание дополнительного места площадью 6 м для установки стола для приёма пищи.

См. также 
 ФАП
 Амбулатория
 Больница

Примечания

Ссылки 
 Russian Federation. Health system review  / Health Systems in Transition, Vol. 13 No. 7 2011, pp 1-190
 Russian Healthcare System Overview  /  Health-Rights, Stockholm Region office, June 2010
 Тернистый путь от системы Семашко к новой модели здравоохранения  / Бюллетень Всемирной организации здравоохранения 2013;91:320-321. doi:10.2471/BLT.13.030513
 Забытые герои России  / Эксперт, 1 авг 2011
 Правила  организации деятельности поликлиники / Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению "

Типы медицинских учреждений